Арбон може да се односи на:

 Арбон (Швајцарска), град у кантону Тургау, Швајцарска
 Арбон (Горња Гарона), насеље у депатману Горња Гарона, Република Француска